Мюра́т-сюр-Вебр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Тулузи, 65 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 473 осіб у працездатному віці (15-64 років) 355 були активні, 118 — неактивні (показник активності 75,1%, у 1999 році було 71,5%). З 355 активних працювала 341 особа (182 чоловіки та 159 жінок), безробітних було 14 (6 чоловіків та 8 жінок). Серед 118 неактивних 24 особи були учнями чи студентами, 60 — пенсіонерами, 34 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 371 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 856,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мюрат-сюр-Вебр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн